Jan Kvěch (ur. 18 października 2001 w Strakonicach) – czeski żużlowiec. Srebrny medalista Grand Prix 2 2022. Wielokrotny medalista mistrzostw Czech, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych.

Kariera 
Swój pierwszy kontrakt w polskiej lidze żużlowej podpisał w 2019, wiążąc się z Falubazem Zielona Góra. W tym samym roku zdobył złoty medal Indywidualnego Pucharu Europy U-19. W trakcie sezonu 2021 trafił na wypożyczenie do występujących wówczas w 1. Lidze Wilków Krosno. Z dorobkiem 39 punktów w trzech rundach zajął 2. miejsce w cyklu Grand Prix 2 2022.

Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu) 
Stan na 13 marca 2023

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Starty w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów 
Stan na 13 marca 2022

Pozostałe osiągnięcia 
 dwukrotny złoty medalista Indywidualnego Pucharu Europy U-19 (2019, 2020),
 złoty medalista Pucharu Europy par U-19 (2020),
 dwukrotny medalista indywidualnych mistrzostw Czech: srebro (2022) brąz (2019),

Przypisy

Bibliografia 
 
 Jan Kvech : Profil Zawodnika - w ZUZELEND.com

Czescy żużlowcy
Żużlowcy ZKŻ Zielona Góra
Żużlowcy KSM Krosno
Żużlowcy ROW Rybnik
Ludzie urodzeni w Strakonicach
Urodzeni w 2001